Dode ist der Familienname folgender Personen:

 Louis-Albert Dode (1875–1943), französischer Botaniker
 Petro Dode (* 1924), albanischer Politiker

Siehe auch:
 Dod